Summanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mikko Summanen (né en 1971), architecte finlandais
Petteri Summanen (né en 1969), acteur finlandais
Raimo Summanen (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

, lac de cratère d'impact de la Finlande centrale

Voir aussi
Sumanène, composé chimique 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois